Капкан:

 Капкан — техническое приспособление для умерщвления или ловли жертвы.
 Капкан — деревня в Чернушинском районе Пермского края России.
 «Капкан» — шахматная ловушка, приводящая «попавшуюся» сторону к неизбежной потере фигуры.
 «Капкан» (или «Гонки», «Ловушка для людей») — сатирический рассказ Роберта Шекли.

Фамилия 
 Капкан, Георгий Евдокимович (1883 — ???) — офицер Русской императорской армии, в 1917—1919 годах — военный деятель Украинской народной республики.

Фильмы и сериалы 
 «Капкан» () — совместный (Великобритания и Канада) фильм 1966 года (приключения, мелодрама). 
 «Капкан» — детективный фильм (Румыния, 1974).
 «Капкан» — детективный мини-сериал (Великобритания — США, 1992).
 «Капкан» — телесериал (Россия, 2007).
 «Капкан» — фильм ужасов (США, 2019)
 «Театральный капкан» — российский фильм режиссёра М. Кокшенова 2006 года по сценарию В. Барабашова.

Журналы 
 «Капкан» — чувашский сатирический журнал.